Mit Elefantenorden wird bezeichnet:

 ein Orden der Weimarer Republik, 1922 gestiftet, siehe Kolonialabzeichen
 ein Orden des Königreiches Siams, 1861 gestiftet, siehe Weißer Elefantenorden 
 ein Orden Dänemarks, 1462 gestiftet, siehe Elefanten-Orden